Il doppio  del Karshi Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

I detentori del titolo erano Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin, ma quest'anno non hanno partecipato.

Chen Ti e Guillermo Olaso hanno battuto in finale Jordan Kerr e Konstantin Kravčuk 7–6(7–5), 7–5.

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Jordan Kerr /  Konstantin Kravčuk (finale)

  Radu Albot /  Oleksandr Nedovjesov (semifinali)
  Tejmuraz Gabašvili /  Amir Weintraub (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Karshi Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013